Óредеж — железнодорожная станция Санкт-Петербург-Витебского отделения Октябрьской железной дороги. Расположена в одноимённом посёлке Лужского района Ленинградской области, между остановочными пунктами 125 км и 133 км, на расстоянии 129 км от Санкт-Петербурга.

История 
Станция открыта осенью 1903 года на 121 версте от Санкт-Петербурга. Расположена на одноколейной железной дороге. С 1992 года станция в составе Санкт-Петербург-Витебского отделения Октябрьской железной дороги.

В Оредеже заканчивается контактная сеть, далее на юг идёт неэлектрифицированная дорога. Все пригородные поезда, проходящие через станцию Оредеж, заканчивают свой путь именно на этой станции. С севера приходят пригородные электропоезда из Санкт-Петербурга, для которых используются шести и восьмивагонные составы. До 11 января 2014 года осуществлялось пригородное движение поездов и на участке Оредеж — Дно, один из которых представлял собой «летучку» — поезд на тепловозной тяге, другой — рельсовый автобус РА1 (ранее новгородский дизель-поезд Д1). В настоящее время рельсовый автобус используется лишь для служебного движения, а замена пригородных поездов на автобусы произведена лишь частично. Также ходили дизель-электропоезда ДТ1 из Батецкой (ранее дизель-поезд Д1 из Новгорода).

С 1 июня 2014 года «летучка» Оредеж — Дно вновь вышла в рейс. Ходит три раза в неделю

Станция и путевое развитие 
Станция располагает восемью путями, из которых пять погрузочно-разгрузочных, три пассажирских — боковые — для поездов, останавливающихся на станции, средний — для проходящих; островной высокой платформой. На станции электрифицированы только 2 пути для пригородных электропоездов. Между этими путями имеется высокая островная платформа. Станция электрифицирована постоянным током, напряжением 3 кВ в 1989 году в составе участка Чолово — Оредеж.

На первой платформе расположен вокзал, образец сталинского ампира, построен в 1950-х годах. Его лицевой фасад, обращённый к железной дороге, чётко выделен треугольным фронтоном. Карнизы обильно декорированы кронштейнами.

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20110127174700/http://pskovrail.narod.ru/main392a.html

Станции Санкт-Петербург — Витебского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Лужского района